Lagache ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lagache (1889–1971), französischer Karambolagespieler
 Corinne Lagache (* 1975), französische Fußballspielerin
 André Lagache (1885–1938), französischer Autorennfahrer
 Daniel Lagache (1903–1972), französischer Psychiater und Psychoanalytiker

Lagache steht für:

 Monchy-Lagache, französische Gemeinde im Département Somme